Моги́льный — русская и украинская фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Могильный, Александр Геннадьевич (род. 1969) — советский и российский хоккеист.
 Могильный, Анатолий Иванович (род. 1948) — советский футболист.
 Могильный, Валентин Викторович (1965—2015) — советский гимнаст.
 Могильный, Владимир Васильевич (род. 1949) — физик-оптик. Доктор физико-математических наук (1998), профессор (2004).
 Могильный, Вячеслав Викторович (род. 1971) — советский и российский футболист, вратарь, украинский тренер.
 Могильный, Игорь Николаевич (род. 1970) — украинский гребец.
 Могильный, Михаил Павлович (1925—1944) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.

Топоним

Острова 
 Могильный (остров, губа Ура) — остров в Баренцевом море.
 Могильный (остров, Мотовский залив) — остров в Баренцевом море.
 Могильный (остров, Шельпинская губа) — остров в Баренцевом море.

См. также 
 Могила — фамилия.